vargem-grandensi – abitanti di Vargem Grande Paulista
vargem-grandensi – abitanti di Vargem Grande do Sul
vargem-grandensi – abitanti di Vargem Grande